

Géographie 

 Padoue, ville d'Italie.
 Padoue, municipalité canadienne du Québec.

Sport 

 Padoue, club de volley-ball masculin de la ville italienne de Padoue.

Zoologie 

 Padoue, race de poules.

Homonymie de toponyme